Schleifweg steht für
 Schleifweg (Verkehr), historische Wegebezeichnung, z. B. in Darmstadt
 Schleifweg (Nürnberg)